Jméno Tegetthoff má několik významů:

příjmení
 Ralph Tegethoff (* 1963), pravicový publicista a politický aktivista
 Wilhelm Tegethoff (1907–1996), německý lékař a filolog
 Wilm Tegethoff (* 1927), německý právník
 Wolf Tegethoff (* 1953), německý kunsthistorik

 Wilhelm von Tegetthoff – rakouský admirál
po něm pojmenované lodě
 Třída Tegetthoff – třída rakousko-uherských dreadnoughtů
 SMS Tegetthoff – rakousko-uherský dreadnought
 SMS Tegetthoff (1878) – rakousko-uherská kasematová loď
 S/X Admiral Tegetthoff, výzkumné plavidlo rakousko-uherské expedice na severní pól

ostatní 
 Tegetthoff (pomník), pomník ve Vídni